Llista d'asteroides del 132.001 al 133.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 132001–132100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 132101–132200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 132201–132300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 132301–132400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 132401–132500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 132501–132600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 132601–132700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 132701–132800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 132801–132900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 132901–133000 [ modifica]